Эльдар Алиев:
* Алиев, Эльдар Гасан оглы (1936—1984) — советский азербайджанский актёр.
 Алиев, Эльдар — российский самбист. 
 Алиев, Эльдар — азербайджанский шашист.